Nagacevschi este un nume de familie de origine slavonă. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Grigore Nagacevschi (1929–2021), actor român de teatru și film.
 Vitalie Nagacevschi (n. 1965), politician, jurist și avocat moldovean.
 Fadei Nagacevschi (n. 1982), jurist și ministru moldovean.